Larecaja bezeichnet:
 Provinz Larecaja – Provinz im Departamento La Paz, Bolivien
 Leco Larecaja – indigenes Territorium in der Provinz Larecaja, Bolivien